een Curaçaose politieke partij, zie Frente Obrero Liberashon
 de Engelstalige afkorting van first-order logic, in het Nederlands: eerste-ordelogica
 Friends of Laphroaig, een Schots whiskymerk van het eiland Islay
 Full Of Love, wanneer je een grote affectie voelt voor iemand vriendschapsgewijs
 Forward Operating Location, een vooruitgeschoven post van de Amerikaanse luchtmacht, zoals op Hato Airport, Curaçao.